Leonardo González Arce (São José, 21 de novembro de 1980) é um ex-futebolista costarriquenho. que atuava como lateral esquerdo.

Carreira 
Pela seleção atuou na Copa América de 2004 e na Copa do Mundo de 2006.

Naturais de San José (Costa Rica)
Futebolistas da Costa Rica
Futebolistas do Club Sport Herediano
Futebolistas do Seattle Sounders Football Club
Jogadores da Seleção Costarriquenha de Futebol
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2003
Jogadores da Copa América de 2004
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2007
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2009